A 31 111-es számú mellékút egy rövid, öt számjegyű mellékút Pest megyében.

Nyomvonala 

A 311-es főútból ágazik ki. annak 15+500-as kilométerszelvénye közelében, Tápiószele területén, majdnem északi irányban, Rákóczi út néven. 400 méter után szétágazik: az egyenesen továbbhaladó szakasz, továbbra is Rákóczi út néven a 31 319-es számozást viseli ettől a ponttól, a 31 111-es pedig észak-északkeleti irányban halad tovább, Jászberényi út néven. Csak az újszászi vasút vágányaiig tart, azokat már önkormányzati útként keresztezi, fény- és félsorompóval biztosított szintbeli átjáróval. 

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 1,780 kilométer.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 6.

Jegyzetek 

31111